Йоде () — фламандская фамилия. Известные носители:

 Йоде, Геррит де (ум. в 1599) — фламандский гравёр, картограф и геометр.
 Йоде, Корнелис де (1568—1600) — фламандский гравёр, картограф и издатель.